Бунгард () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Лекінца.
 Бунгард () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Шелімбер.